«Halo 4: Идущий к рассвету» () — малобюджетный фантастический фильм режиссёра Стюарта Хендлера, экранизация компьютерной игры Halo. Фильм повествует о начале войны между людьми и союзом инопланетных рас Ковенант из Вселенной Halo.

Изначально фильм задумывался как короткометражный сериал, состоящий из 5 серий. Релиз на DVD состоялся 25 июля 2013 года (на Blu-Ray — 1 августа 2013 года), где «Halo 4: Идущий к рассвету» был представлен как полнометражный фильм.

Сюжет 
2557 год. Коммандер Ласки принимает сигнал о помощи с одного из кораблей Космического командования объединённых наций (ККОН). Слушая сообщение, посланное искусственным интеллектом Кортаной, в котором упоминается номер корабля, коммандер мысленно переносится в прошлое.

2526 год. Кадет Томас Ласки не разделяет общего мнения о ведущих войну с ККОН повстанцах, как о безжалостных убийцах, считая их не более чем «простыми фермерами». Вдобавок, он часто игнорирует приказы старших по званию, считая их ошибочными. Все это ведет к провалам его подразделения в ходе учений, конфликтам с однокурсниками и недовольству начальства. Тем не менее его командир удовлетворяет просьбу Ласки возглавить группу курсантов на одном из учений. Учебный бой выигран, но выясняется, что у Томаса есть проблемы со здоровьем, из-за чего он может быть не допущен к несению службы. Он сообщает об этом своей девушке Кайлер. Звучит сигнал тревоги.
Начинается вторжение войск Ковенанта. Прибывшие на помощь десантники не в состоянии остановить превосходящие силы противника. Оставшиеся в живых кадеты пытаются укрыться в общежитии, но туда уже проникли захватчики. В последний момент на помощь кадетам приходит Мастер Чиф. Он сообщает, что они единственные выжившие на планете и велит двигаться к транспортному кораблю «Пеликан» С боем Чиф и кадеты пробираются к транспортнику. В бою Ласки отвлекает на себя внимание огромного монстра, давая возможность Мастеру Чифу уничтожить того. Уцелевшие кадеты вместе с Чифом и несколькими другими участниками проекта «Спартанец-II» покидают планету.

В ролях

Примечания 

Научно-фантастические фильмы США
Фильмы о вторжении пришельцев
Фантастические фильмы 2012 года
Halo
Экранизации компьютерных игр
Фильмы о военных